En science-fiction ou en futurologie, un cyborg est un être humain qui a reçu des greffes de parties mécaniques.

Cyborg peut désigner :
 Cyborg, un roman de Martin Caidin ;
 Cyborg, un album de Klaus Schulze de 1972 ;
 Cyborg, un film d'Albert Pyun de 1989 ;
 Cyborg, un album de Nekfeu de 2016 ;
 Cyborg, un super-héros de DC Comics ;
 cyborg, un militaire ukrainien ayant défendu l'aéroport Serhiy Prokofiev à Donetsk en 2014 et 2015.

Voir aussi 
 Cyborg 009, un manga de Shōtarō Ishinomori de 1963
 Cyborg Kurochan, un manga japonais de Naoki Yokouchi
 Cyborg Justice, un jeu vidéo de Séga de 1993
 Liste des cyborgs de Dragon Ball